Ritzmannshof ist der Name folgender Orte:

 Ritzmannshof (Fürth), ein Ortsteil der Stadt Fürth in Bayern
 Ritzmannshof (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), eine Katastralgemeinde in Niederösterreich